Антонија од Португалије (17. фебруар 1845 — 27. децембар 1913) је била португалска принцеза.

Биографија 
Антонија је рођена у Лисабону, 17. фебруара 1845. године.
Пуно име јој је -{Antónia Maria Fernanda Micaela Gabriela Rafaela Francisca de Assis Ana Gonzaga Silvéria Júlia Augusta of Saxe-Coburg-Gotha and Braganza}-.
Она је најстарија ћерка португалског краља Фердинанда II и краљице Марије II Португалске.

Удала се 12. септембра 1861. године за Леополда, хоенцолериског принца.
Имали су троје деце:
 Вилијам (1864—1927)
 Фердинанд (1865—1927), касније краљ Румуније
 Карл Антон (1868—1919)

Антонија је умрла у Зигмарингену (данашња Немачка), 27. децембра 1913. године.

Њени директни потомци су краљ Петар II Карађорђевић и његови наследници.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Извори 
 Мала енциклопедија Просвета, четврто издање, 1986.

Спољашње везе 

Рођени 1845.
Умрли 1913.
Династија Браганса-Сакс-Кобург и Гота